Канадский музей современной фотографии () — канадская структура федерального подчинения, созданная с целью сбора, демонстрации и популяризации фотографических изображений. Коллекция музея, содержащая 160 тысяч экспонатов (данные на 2009 год), собирается со времени Второй мировой войны, однако официально музей основан в 1985 году. С 1992 по 2009 год занимал собственное помещение, в настоящее время площадь под экспозицию музея предоставляет Национальная галерея Канады.

История 
В 1941 году под эгидой Национальнго совета Канады по кинематографу () был сформирован отдел фотографии ). Первоначально основной задачей отдела было распределение государственных заказов на фотографические работы, но к 70-м годам в центре его интересов оказался сбор коллекции художественных фотографических работ. В 1984 году консервативное правительство Малруни приняло решение о преобразовании отдела в Канадский музей современной фотографии — дочернюю структуру Национальной галереи Канады, первым директором которой стала Марта Лэнгфорд. В качестве задачи нового музея была провозглашена популяризация современной Канадской документальной и художественной фотографии. Министр связи Марсель Массе пообещал, что новый музей получит собственное помещение в центре Оттавы.

Обещание Массе было выполнено в 1992 году, когда музей получил в своё распоряжение новое помещение необычной планировки рядом с каналом Ридо и гранд-отелем «Шато-Лорье». Здание представляло собой реконструированный отрезок железнодорожного туннеля. Экспозиции располагались ниже уровня проезжей части, а над поверхностью находился вход и фойе, выполненные в архитектурном стиле, схожем со стилем «Шато-Лорье». В 1994 году пост директора музея заняла Марта Ханна.

В октябре 2006 года в связи с реконструкционными работами здание музея было закрыто для посетителей. Экспозиции были перенесены в помещения Национальной галереи. Ремонтные работы были начаты из-за течи, открывшейся в подземных залах музея, расположенного вплотную к каналу Ридо, но через два с половиной года, в марте 2009 года, было сообщено, что экспозиция музея не сможет возвратиться в собственное помещение. Это решение было принято в связи с предстоящей реконструкцией зданий парламента и намерением использовать бывшее здание музея для офисов Палаты общин и комнат заседаний комиссий.

Коллекция 
К 2009 году в коллекции Канадского музея современной фотографии насчитывалось 160 тысяч экспонатов, включая 17 тысяч оттисков и мультимедийных произведений, а также негативы и обращаемые фотоматериалы из фондов Национального совета по кинематографу, датируемые 1962 и более поздними годами (более ранние материалы содержатся в хранилищах Библиотеки и Архива Канады).

В коллекции музея представлены работы сотен фотографов-художников, позволяющие организовывать по четыре выставки в год - как индивидуальные, так и коллективные. Эти экспозиции демонстрируются не только в Оттаве, но и в музеях других городов Канады.

Примечания

Ссылки 
 
 Национальная галерея Канады и Канадский музей современной фотографии на сайте Национальной столичной комиссии 

Музеи Оттавы
Музеи фотографии
Художественные музеи Канады